Blaenau Gwent peut désigner :
 le borough de Blaenau Gwent, un district administratif du comté du Gwent en vigueur de 1974 à 1996 ;
 le borough de comté de Blaenau Gwent, une zone principale en vigueur depuis 1996 ;
 Blaenau Gwent, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Blaenau Gwent, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.